id. Wekerle Sándor (1848–1921) politikus, a dualista korban magyar miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 ifj. Wekerle Sándor (1878–1963), az előbbinek fia, akadémiai oktató, gazdaságpolitikus, országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter, 

Intézmények, közterületek
 Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Mór (id. Wekerle Sándor miniszterelnök szülővárosában)
 Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest, 8. kerület
 Wekerle Sándor utca, Budapest, 13. kerület